

Patronyme 

 Atsuko Takata (1977-), patineuse de vitesse japonaise sur piste courte.
 Hawayo Takata (1900-1980), personnalité hawaïenne.
 Hiroatsu Takata (1900-1987),  sculpteur et essayiste japonais.
 Rikizo Takata (1900-1992), peintre de paysages et illustrateur japonais.
 Yoshi Takata, photographe de mode et photographe humaniste et portraitiste japonaise.

 La princesse Takata (?-728), princesse japonaise.

Toponyme 

 Takata, station du métro de Yokohama (Japon).
 Takata-matsubara, lieu pittoresque de la préfecture d'Iwate au Japon.

Œuvres 

 Taka Takata, série de bandes dessinées humoristiques mettant en scène le personnage éponyme, créé par Jo-El Azara en 1965 sur un scénario de Vicq.
 Taka takata, chanson espagnole reprise par Joe Dassin en 1972.

Autre 
 Takata, équipementier automobile japonais.

Patronyme japonais